Pătrașcu ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Pătrașcu (* 1982), rumänische Rennrodlerin
 
 Cerasela Pătrașcu (* 1992), rumänische Kunstturnerin
 Florin Pătrașcu (* 1986), rumänischer Fußballspieler
 Mihai Pătrașcu (1982–2012), rumänischer Informatiker